lama (dier), een Zuid-Amerikaans hoefdier
 lama (geslacht), het geslacht waartoe de lama en de guanaco behoren
 lama (geestelijke), een Tibetaanse geestelijke
 Lama (vechtkunst), een Tibetaanse krijgskunst
 Lama (godin), een beschermgodin uit het oude Mesopotamië
 Diospyros sandwicensis (Lama genoemd op Hawaï), een plantensoort die endemisch is op Hawaï
 Lama (Corsica), een gemeente op het Franse eiland Corsica
 een plaats (freguesia) in Portugal:
 Lama (Barcelos)
 Lama (Santo Tirso)
 A Lama, een gemeente in de Spaanse provincie Pontevedra
 De Lama's (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma
 Lama (rivier), een rivier in Rusland

Personen 
 Bernard Lama, een Franse voetballer
 Giulia Lama, een Italiaanse kunstschilderes
 Serge Lama, een Franse zanger en liedjesschrijver
 De dalai lama van Tibet is de hoogste spirituele leider in het Tibetaans Boeddhisme